Steinrücke ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Steinrücke (1959–2010), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), Bürgermeister von Schwelm
 Margareta Steinrücke (* 1953), deutsche Soziologin und Sachbuchautorin
 Martin Steinrücke (* 1965), deutscher Betriebswirt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Steinrück
 Steinrücken